La sigla IRL puede hacer referencia a:

 Indy Racing League.
 Instituto Ramon Llull.
 Irlanda.
 In real life, en la vida real, usualmente utilizado en discusiones virtuales.